Bogren ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Bogren, schwedische Orientierungsläuferin
 Jens Bogren (* 1979), schwedischer Medienunternehmer, siehe Fascination Street Studios